Wannengraben ist ein Gewässername:

 Wannengraben (Eschelbach), rechter Zufluss des Eschelbachs in Eschelbach, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, der in den Waldangelbach mündet
 Wannengraben (Glems), linker Zufluss der Glems nahe der Stumpenmühle von Schwieberdingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Wannengraben (Wasserbach), rechter Zufluss des Wasserbachs (zur Glems) nach Silberberg, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-WÜrttemberg

Siehe auch:
 Wannenbach
 Wannenbächle